Суха́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Суханова, Анастасия Александровна (1948—2020) — советский, белорусский и российский кинооператор-постановщик.
 Суханова, Евдокия Яковлевна (Зосима Эннатская; 1820—1935) — православная святая, преподобная.
 Суханова, Людмила Андреевна (род. 1943) — деятель народного образования, директор МАОУ «Гимназия № 2» города Перми.
 Суханова, Наталья Алексеевна (1931—2016) — российская писательница.
 Суханова, Нонна Сергеевна (1934—2014) — советская эстрадная певица.

 Суханова, Юлия (род. 1972) — Мисс СССР 1989.

Топоним 
 Суханова — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Суханова — бывшая деревня в составе (примерно с 1964 года) города Березники Пермского края.
 Суханова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области. См. также 
 Суханово